Niemcy:
 Drei Gleichen – gmina  w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Drei Gleichen – zamki

Zobacz też:
 Gleichen